Das AEGON Classic Birmingham 2016 war ein Damentennisturnier der WTA Tour 2016. Das Rasenplatzturnier der Kategorie Premier fand vom 12. bis 19. Juni 2016 in Birmingham statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das AEGON Classic Birmingham 2016 fand vom 12. bis 13. Juni 2016 statt. Ausgespielt wurden acht Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 

 
 

WTA Tour 2015
Tennisturnier in Birmingham